Царицыно () — деревня в Касимовском районе Рязанской области. Входит в состав Булгаковского сельского поселения.

Расположена на реке Мудровка (приток Макарье) в 5 км к северу от Касимова.

Деревня относилась к группе ак аймак поселений касимовских татар. Татарское название села означает «село свекрови».

История 
В 1862 году в селе уже была мечеть (год постройки неизвестен). В конце XIX века к приходу мечети относились также жители деревни Тебеньково (всего 675 чел.).

По дореволюционному административному делению село Царицыно входило в Татарскую волость Касимовского уезда Рязанской губернии.

Население 
Проживают татары, русские.

Примечания 

Населённые пункты Касимовского района
Населённые пункты касимовских татар